Hartmanice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hartmanice, città del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň
Hartmanice, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Hartmanice, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice